Kapilára je lahko:
 kapilara - najtanjša žila, (krvna) lasnica;
 kapilara (cevka) - zelo tanka steklena cevka;
 limfna kapilara - začetna žila mezgovnega sistema.